História Eclesiástica (, "História da Igreja") é o nome de muitas obras diferentes que documentaram a História do Cristianismo. Entre elas:
 Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica (Eusébio) ().
 Tirânio Rufino, traduziu Eusébio, estendendo-a até 395.
 Sócrates Escolástico, História Eclesiástica (Sócrates Escolástico) (439).
 Sozomeno, História Eclesiástica (Sozomeno) (443).
 Liberato de Cartago, História Eclesiástica ().
 Teodoro, o Leitor, História Eclesiástica (Teodoro) ().
 Evágrio Escolástico, História Eclesiástica (Evágrio) (6 volumes, ).
 Germano I de Constantinopla' "História Eclesiástica" ().
 Venerável Beda, História Eclesiástica do Povo Inglês (731).
 Moses Bar-Kepha escreveu uma História Eclesiástica, em siríaco, no .
 Orderico Vital, História Eclesiástica ().
 Bartolomeu de Lucca, Historia Ecclesiastica Nova (24 volumes, 1294).
 Nicéforo Calisto Xantópulo, História Eclesiástica (Nicéforo) (18 volumes, ).
 Alexandre Natal - Selecta historiae ecclesiasticae capita, et in loca ejusdem insignia dissertationes historicae, chronologicae, dogmaticae (26 volumes, Paris, 1676–1686).

Desambiguação
Livros religiosos